Elk River kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elk River (Idaho)
Elk River (Minnesota)
Elk River kan ook verwijzen naar een van de volgende rivieren:
Elk River (British Columbia)
Elk River (Kansas)
Elk River (Maryland)
Elk River (Michigan)
Elk River (Minnesota)
Elk River (Tennessee)